Мадже́нта () — багатозначний термін.
 Маджента — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, підпорядковується адміністративному центру Мілана.
 Маджента — різновид пурпурового кольору.
 Маджента — англійський музичний колектив.
  — фільм 1996 року.
 Маджента — станція паризького метро

Див. також 
 Бульвар Маджента — бульвар у Парижі
 Мажента — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна
 Magento — система управління інтернет-магазинами. Одна з найпопулярніших систем, використовуваних веброзробниками для швидкого створення повнофункціональних інтернет-магазинів.
 Битва під Маджентою — битва Австро-італо-французької війни 1859 року, яка відбулась 4 червня 1859 року між коаліцією Франції та П'ємонту і Сардинського королівства проти армії Австрійської імперії поблизу Мадженти в Ломбардії.
Багатозначні терміни